System R kan syfta på:

IBM System R
System R (järnväg)